Лихт (от ,  — «свет») — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Де Лихт, Барт (1883—1938) — нидерландский анархо-пацифист.
 Лихт, Дэниел (1957—2017) — американский музыкант и композитор, автор музыки к кинофильмам и сериалам;
 Лихт, Феликс Рузикович (1933—2006) — российский геолог, специалист в области седиментологии и морфоструктурного анализа.
 Лихт, Хуго (1841—1923) — саксонский архитектор.